Watt, unitat de potència del Sistema Internacional d'Unitats.
 Watt hora i quilowatt hora, unitats d'energia.
 Corba de Watt, en matemàtiques, una corba algebraica.

Biografies:
 James Watt (1736-1819), matemàtic i enginyer escocès.
 George Watt Park (1853-1935), empresari estatunidenc
 Billie Lou Watt (1924-2001), actriu 
 Robert Watson-Watt (1892-1973), enginyer i físic escocès
 Wilfred Alexander Watt de Beuzeville (1884 - 1954), botànic australià.
 Sanchez Watt, futbolista.

Toponímia:
 Watts, població de l'estat d'Oklahoma, Estats Units.